Die Movistar Open 2009 waren ein Tennisturnier, welches vom 2. bis 8. Februar 2009 in Viña del Mar stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Johannesburg die SA Tennis Open sowie in Zagreb die PBZ Zagreb Indoors gespielt, die genau wie die Movistar Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Fernando González, der seinen Titel verteidigen konnte. Im Finale schlug er den Argentinier José Acasuso in zwei Sätzen mit 6:1, 6:3. Damit gewann er den letzten seiner elf Einzeltitel seiner Karriere. Im Doppel traten José Acasuso und Sebastián Prieto zur Titelverteidigung an, schieden jedoch bereits in der ersten Runde aus. Im Finale siegten Pablo Cuevas und Brian Dabul gegen Michal Mertiňák und František Čermák mit 6:3, 6:3.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes des Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 445.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 496.750 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 31. Januar bis 2. Februar 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 31 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 29 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 30 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Viña del Mar